Viatcheslav Kouznetsov (1947-), homme politique et diplomate biélorusse. 
 Viatcheslav Kouznetsov (1989-),  coureur cycliste russe.